Серге́й Николаевич Ермако́в:
 Ермаков, Сергей Николаевич (род. 1937) — российский политический деятель, глава города Ульяновска.
 Ермаков, Сергей Николаевич (Иоанн; род. 1962) — священник Русской православной церкви, настоятель Патриаршего подворья храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках.